Pope Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Pope Island (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Pope Island (Georgia)
 Pope Island (Maryland)
 Pope Island (Virginia)

in Kanada:
 Pope Island (Nunavut)